«Интер Майами» () — американский профессиональный футбольный клуб, базирующийся в городе Майами, штата Флорида. Выступает в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады, с 2020 года.

Клуб принадлежит группе инвесторов «Майами Бекхэм Юнайтед», возглавляемой Дэвидом Бекхэмом.

История 
В ноябре 2012 года комиссар MLS Дон Гарбер подтвердил заинтересованность лиги в создании новой франшизы в Майами, после того как «Майами Фьюжн» прекратил существование в 2001 году и заявка инвестиционной группы с Марсело Клауре и «Барселоной» в 2009 году не увенчалась успехом. Когда Дэвид Бекхэм объявил о завершении карьеры футболиста в 2013 году, лига провела переговоры с советниками Бекхэма о потенциальном приобретении им франшизы. Изначальный контракт Бекхэма, подписанный с лигой в 2007 году, содержал опцион на покупку новой франшизы лиги по сниженной цене в 25 млн долларов. 5 февраля 2014 года MLS объявила, что Дэвид Бекхэм использовал опцион своего контракта с лигой. Деловыми партнёрами Бекхэма стали боливийский миллиардер Марсело Клауре и британский продюсер Саймон Фуллер, их инвестиционная группа получила название «Майами Бекхэм Юнайтед» (Miami Beckham United).

Первоначально клуб планировал начать выступление в MLS в 2017 году. Однако, после того как исходный план строительства стадиона был отвергнут городскими властями, 29 июля 2014 года комиссар MLS Дон Гарбер объявил, что лига официально не присудит франшизу MLS городу Майами и Дэвиду Бекхэму, пока не будет получена договорённость о постройке собственного стадиона клуба в центре города.

14 декабря 2017 года к группе Бекхэма присоединились три новых инвестора — предприниматели из Майами братья Хорхе и Хосе Мас и японский предприниматель Масаёси Сон.

29 января 2018 года MLS официально объявила о присуждении франшизы лиги городу Майами. Предполагалось, что клуб начнёт выступление с 2020 года. 5 сентября 2018 года были официально представлены название — «Интер Майами» — и логотип клуба. В мае 2019 года Бекхэм выкупил долю Фуллера.

26 июля 2019 года клуб подписал первых игроков, ими стали два 19-летних аргентинца: левый вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса. 30 декабря 2019 года первым главным тренером в истории клуба был назначен уругвайский специалист Диего Алонсо.

За месяц до начала выступлений команды в MLS между ней и итальянским «Интером» шли судебные споры о возможном нарушении права на товарную марку, которые разбирало Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO).

«Интер Майами» дебютировал в MLS 1 марта 2020 года в гостевом матче против «Лос-Анджелеса», минимально уступив со счётом 1:0. В следующем матче, против «Ди Си Юнайтед» 7 марта, проигранном со счётом 2:1, Родольфо Писарро забил первый гол в истории «Интер Майами». После поражений с минимальной разницей в первых пяти матчах, 22 августа «Интер Майами» добыл первую победу в своей истории, обыграв «Орландо Сити» со счётом 3:2. В своём дебютном сезоне 2020 клуб финишировал в Восточной конференции на 10-м месте, последнем дающем путёвку в плей-офф. Однако, «Интер Майами» не смог преодолеть предварительный раунд плей-офф, проиграв 20 ноября другому новичку лиги «Нэшвиллу» со счётом 0:3.

7 января 2021 года контракт с Диего Алонсо был расторгнут по взаимному согласию сторон. 18 января главным тренером «Интер Майами» был назначен Фил Невилл, Крис Хендерсон занял должность спортивного директора. 17 сентября 2021 года Бекхэм и братья Мас завершили выкуп долей в клубе у Клауре и Сона. Кроме того, к клубу в качестве привилегированного инвестора присоединилась компания Ares Management.

Текущий состав

Игроки в аренде

Тренерский штаб 

  Фил Невилл — главный тренер
  Джейсон Крайс — ассистент главного тренера
  Мартин Патерсон — ассистент главного тренера
  Марк Мейсон — тренер вратарей
  Алек Скотт — ассистент главного тренера и аналитик матчей
  Себастьян Саха — ассистент тренера вратарей
  Том Чайлдз — аналитик матчей

Атрибутика

Форма

Домашняя

Гостевая

Стадион 

С самого начала руководство клуба выразило стремление построить стадион на побережье в центре Майами и финансировать постройку за частные средства.

25 марта 2014 года инвестиционная группа Бекхэма обнародовала план на постройку 25-тысячного стадиона в районе Порта Майами в юго-западной части острова Додж, расположенного в заливе Бискейн и связанного мостом с центром города. Однако, 8 апреля 2014 года комиссары округа Майами-Дейд подчеркнули заинтересованность в использовании территории под офисную застройку и в дальнейшем расширении порта для грузовых перевозок. Они также не выдали разрешение на перенос портового заправочного комплекса, что было бы необходимо для начала постройки стадиона. Против проекта также высказалась коалиция компаний, использующих Порт Майами, в частности вторая по величине в мире круизная компания Royal Caribbean Cruises, ссылаясь на обеспокоенность, что стадион помешает планам по расширению порта и внесёт дополнительные проблемы в связи с увеличением движения. 20 мая 2014 года комиссары округа проголосовали 11-1 против выдачи разрешения на постройку.

Следующим вариантом стал предложенный мэром округа Майами-Дейд, Карлосом Хименесом, участок на набережной в центре города, примыкающий к баскетбольной арене клуба НБА «Майами Хит». 22 мая 2014 года группа Бекхэма опубликовала новый план на постройку 20-тысячного стадиона и парка на этом участке. Земля участка принадлежит городу и округу и проекту было бы необходимо одобрение комиссаров города и округа, а также последующего референдума жителей Майами. 10 июня 2014 года мэр города Томас Регаладо и городской управляющий Дэниэл Алфонсо выдали запрет на постройку, ссылаясь в частности на оппозицию избирателей из центра Майами.

17 июля 2015 года было объявлено, что инвестиционная группа Бекхэма достигла предварительного соглашения о постройке стадиона рядом с «Марлинс Парк», домашним полем бейсбольного клуба «Майами Марлинс» в районе Маленькая Гавана. Планируемая вместимость стадиона была 25 000 мест. В конце ноября 2015 года группа Бекхэма объявила об отмене плана в связи с тем, что частные владельцы недвижимости настаивали на астрономических суммах для продажи своих домов и участков на территории которых планировалась постройка стадиона.

4 декабря 2015 года группа Бекхэма обнародовала планы четвёртого по счёту проекта на постройку стадиона. Группа заключила контракт на покупку частного участка земли в городском районе Овертаун рядом с Майами-рекой в нескольких кварталах к северо-западу от центра Майами. Группа также получила письменное соглашение от мэра округа Майами-Дейд Карлоса Хименеса на покупку прилежащего участка земли принадлежащего округу. Открытие стадиона намечено на 2021 год. Сезон 2020 года клуб проведёт на временном стадионе.

Примечания 

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Спортивные клубы Майами